Slavko es un nombre propio masculino de origen eslavo, cuyo significado deriva de «slava» (fama, gloria).

Personajes

Slavko Avsenik, un compositor de música folclórica esloveno.
Slavko Vraneš, un jugador de baloncesto montenegrino.
Slavko Zupcic, un psiquiatra y escritor venezolano.

Véase también 
Nombres eslavos

Enlaces externos 
  Slavko - Significado del nombre

Nombres masculinos
Nombres eslavos
Nombres checos
Nombres eslovacos
Nombres serbios